Le terme catering, un anglicisme équivalent en français au traiteur, est utilisé dans deux domaines professionnels :
 dans le transport aérien, il s'agit des repas servis aux passagers pendant le vol. Voir : Catering (transport aérien) ;
 dans le domaine du spectacle et de l'événementiel, notamment sur un tournage de film ou d'émission de télévision, une tournée, un concert, un événement ou un festival, il s'agit de la cantine, des repas servis au personnel (artistes et techniciens), parfois sous une grande tente installée pour l'occasion, et d'une manière plus générale, de tout ce qui renvoie aux services de bouche et boissons.

Ce mot dérive du vieux français « achetour », passé dans le moyen anglais (cf. acater dans Ligne Joret#Traits consonantiques au nord de l’isoglosse) > (a)catour - buyer of provisions (d'où les noms de famille cater, chayter, chaytor).

Voir aussi

Articles connexes 

 Gastro Norm
 Restauration collective

Jargon
Métier de l'audiovisuel
Métier de la télévision
Métier de la restauration

en:Catering